Abrek steht für:

 Abrek (Schiff), russischer Torpedokreuzer/Kanonenboot (535 t)

Abrek ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Abrek († 1656), polnischer Hochschullehrer
 Andrzej Abrek der Jüngere († 1700), polnischer Rhetoriklehrer